«Атоммаш» () — російський футбольний клуб з міста Волгодонськ, Ростовська область. Існував з 1979 по 1994 рік.

Історія

Статистика виступів

Відомі гравці 

  Віктор Абрамов
  Юрій Бурлака
  Сергій Бутенко
  Ігор Гамула
  Євген Грунін
  Олександр Жидков
  Сергій Золотовський
  Олександр Іванов
  Наіль Курятніков
  Віталій Куть
  Олег Лесниченко
  Олександр Мозговий
  Сергій Шурчилов
  Володимир Кіреєв
</div>

Відомі тренери 
  В'ячеслав Єгорович (1978—1979)
  Сергій Шкляр (1979)
  Геннадій Матвєєв (1980—1981)

Примітки

Посилання 
 Профіль клубу  на сайті footballfacts.ru 
 Статистика виступів клубу на сайті wildstat.ru (радянський період)  
 Статистика виступів клубу на сайті wildstat.ru (російський період)  

Футбольні клуби Росії
Футбольні клуби, засновані 1979
Футбольні клуби СРСР
Волгодонськ
Футбольні клуби, розформовані 1994